

Pessoas
Harlan Ellison
John Marshall Harlan
Thomas Harlan
Veit Harlan

Localidades
Harlan (Iowa)
Harlan (Kentucky)
Condado de Harlan

Outros
Harlan Fiske Stone

Desambiguação